Nights (personagem), de videogame
 Nights into Dreams..., o primeiro jogo da série, foi produzido para o Sega Saturn
 Nights: Journey of Dreams, o segundo jogo da série, foi produzido para o Nintendo Wii
 Night (filme), curta da Disney
 Nights (livro), de Elie Wiesel

Desambiguação